— японский геймдизайнер и продюсер компьютерных игр, известный по ряду ролевых проектов компании Square Enix. Присоединился к Square ещё в 1985 году одновременно с такими разработчиками как Акитоси Кавадзу и Насир Джебелли, принимал участие в создании ранних частей серии Final Fantasy, возглавлял команду разработчиков Final Fantasy IV, а также всех её последующих ремейков и переизданий. Четвёртая часть стала первой его полноценной работой, ранее Токита склонялся к карьере театрального актёра, но, занимаясь этим проектом, передумал, решив стать «великим создателем» видеоигр Кроме всего прочего, написал сценарии для таких известных игр как Chrono Trigger и Parasite Eve. На данный момент занимает должность главы седьмого производственного отдела Square Enix.

Участие в проектах 
 Makai Toushi SaGa (1989) — соавтор сценария;
 Rad Racer II (1990) — звуковые эффекты;
 Final Fantasy III (1990) — звуковые эффекты;
 Final Fantasy IV (1991) — руководство разработкой;
 Live A Live (1994) — режиссёр-постановщик, сценарист;
 Chrono Trigger (1995) — режиссёр;
 DynamiTracer (1996) — продюсер;
 Final Fantasy VII (1997) — постановщик;
 Parasite Eve (1998) — режиссёр, сценарист;
 Parasite Eve II (1999) — приглашённый консультант;
 Chocobo Racing (1999) — режиссёр;
 The Bouncer (2000) — режиссёр, драматизация;
 Hanjuku Eiyuu Tai 3D (2003) — продюсер, режиссёр;
 Egg Monster Hero (2004) — продюсер, режиссёр;
 Hanjuku Eiyuu 4 (2005) — продюсер, режиссёр;
 Final Fantasy I & II: Dawn of Souls (2005) — продюсер, дизайн;
 Final Fantasy IV Advance (2005) — руководство разработкой;
 Musashi: Samurai Legend (2005) — продюсер;
 Final Fantasy IV (ремейк для Nintendo DS, 2007) — исполнительный продюсер, режиссёр;
 Final Fantasy IV: The After Years (2008) — продюсер;
 Nanashi no Game (2008) — продюсер;
 Hikari no 4 Senshi: Final Fantasy Gaiden (2009) — режиссёр.

Примечания

Ссылки 
 Такаси Токита  — профиль на сайте MobyGames
 
 Интервью с Такаси Токитой на сайте 1up.com 
 Такаси Токита  — профиль на сайте Square Haven People Database

Разработчики компьютерных игр
Продюсеры Японии
Сотрудники Square Enix